Табита Сен-Жермен (, ранее также известная как Полина Гиллис (); род. 30 октября 1964, Массачусетс, Соединённые Штаты Америки) — канадская киноактриса и актриса озвучивания американского происхождения.

Биография 
Снялась в первом фильме в 1985 году. Преимущественно работала над озвучкой мультфильмов.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки